Municipio de Mount Olive puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mount Olive (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Izard.
 Municipio de Mount Olive (condado de Macoupin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Macoupin.
 Municipio de Mount Olive (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Morris.